Die Spielzeit 2019/20 war die 27. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga (auch „Chance liga“). Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 wurde der Wettbewerb vorzeitig beendet, die Playoffs wurden nicht abgeschlossen und der Meistertitel nicht vergeben. ČEZ Motor České Budějovice wurde als Hauptrundensieger das Aufstiegsrecht in die Extraliga gewährt. Ein Absteiger wurde aufgrund der besonderen Umstände nicht ermittelt.

Modus 
Neben einer Aufstockung der auf 16 Mannschaften wurde ein modifizierter Hauptrunden- und Playoff-Modus eingeführt.
In 30 Spielen der ersten Runde der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils zweimal gegeneinander, jedes Team hat damit 15 Heim- und 15 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich für die Playoff-Runde um die direkte Teilnahme an den Playoffs, während die weiteren Mannschaften in der Pre-Playoff-Runde zwei weitere Teilnehmer der Pre-Playoffs ausspielen. In diesem zweiten Teil der Hauptrunde werden jeweils 28 Partien pro Mannschaft ausgetragen, also vier Spiele pro Gegner.

Die Pre-Playoffs werden im Best-of-Five-Modus, die eigentlichen Playoffs im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden siegreichen Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga, das Playoff-Finale wird nicht ausgespielt. Meister wird der in der Hauptrunde besser platzierte Finalist.

Teilnehmer 
Neu in der Liga waren der Extraliga-Absteiger Piráti Chomutov und der HC Baník Sokolov, der im Rahmen einer Liga-Aufstockung aus der 2. Liga aufstieg.

Hauptrunde

Erste Runde 

Erläuterungen: ,

Playoff-Runde 

Erläuterungen: ,

Pre-Playoff-Runde 

Erläuterungen: ,

Playoffs 

Am 12. März 2020 verabschiedete das ČSLH-Exekutivkomitee den Beschluss, die Playoffs abzubrechen und die Saison aufgrund der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vorzeitig zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1 in der Serie zwischen dem HC Poruba und dem HC Dukla Jihlava und 0:2 zwischen dem HC Slavia Prag und dem HC Třebíč Slavia.

Weblinks 
 Tabellen der Saison 2019/20 auf hokej.cz

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2019/20
1. Liga 2019